Il singolare  dell'Oberstaufen Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Łukasz Kubot era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Robin Vik ha battuto in finale Jan Minář 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Martín Vassallo Argüello (primo turno)
  Michael Berrer (secondo turno)
  Denis Gremelmayr (quarti di finale)
  Alexandre Sidorenko (primo turno)

 Jan Hájek (primo turno)
 Stefan Koubek (semifinali)
 Dominik Meffert (primo turno)
 Björn Rehnquist (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Oberstaufen Cup 2009